A Segunda Divisão (também chamada de Ligue 2) do Campeonato Francês de Futebol de 2010-11 será uma competição de futebol da França, contando como a 72ª edição da história.

Regulamento 
Todos os vinte clubes se enfrentaram em partidas de ida e volta. Ao final de todos os confrontos, os três clubes com mais pontos ascenderam à Primeira Divisão do ano seguinte, enquanto que os três piores pontuadores foram rebaixados à Terceira Divisão.

Clubes participantes

Classificação

Jogos 
<small> Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. 

<small>Resultados estão em azul.

 Vitória do mandante.
 Vitória do visitante.
 Empate.

Ver também 
 Campeonato Francês de Futebol
 Primeira Divisão (2010-11)
 Terceira Divisão (2010-11)
 Copa da França (2010-11)
 Copa da Liga Francesa (2010-11)
 Supercopa da França (2011)

Ligue 2
2010 no futebol
2011 no futebol
Desporto na França em 2010
Desporto na França em 2011